Зрошування — у сільському господарстві методи подання води на поля. 
 Зрошування — у гірничій справі зволоження гірничої маси.